Башня Освобождения

 Башня Освобождения — телекоммуникационная башня Кувейта.
 Башня Освобождения — памятный комплекс в Кишинёве.